Dragonera (eiland), een eiland in de archipel van de Balearen (Spanje)
 Dragonera (geslacht), een vlindergeslacht